Ruggieri peut désigner :

Nom de famille 

 Côme Ruggieri (?-1615), astrologue italien, conseiller de Catherine de Médicis ;
 Ève Ruggieri (1939), productrice et animatrice de télévision française ;
 Ferdinando Ruggieri (1691-1741), architecte italien ;
 François Ruggieri (1947), producteur et réalisateur français ;
 Laura Ruggieri (1996), archère française ;
 Marion Ruggieri (1975), journaliste, animatrice de radio et écrivaine ;
 Michele Ruggieri (1543-1607), prêtre jésuite italien, missionnaire en Chine; 
 Osvaldo Ruggieri (1928-2020), acteur italien ;
 Philippe Ruggieri, acteur français ;
 Ruggiero de Ruggieri (?-1596), peintre italien ;
 Virginie Ruggieri-Druel, joueuse de l'équipe de France féminine de football

 la famille Ruggieri, famille d'artificiers d'origine italienne installés à Paris au .
 la famille padovane Ruggieri (ou Ruzier), nobles vénitiens entre 1310 et 1524.

Odonyme 

 la rue Désiré-Ruggieri, à Paris, en France. L'origine du nom de cette voie est liée à Désiré Ruggieri, artificier de la ville de Paris, qui était propriétaire des terrains.

Autres 
 Ruggieri, société française spécialisée dans l'art pyrotechnique ;

 (12035) Ruggieri est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 le Ruggieri 140, cépage créé en Sicile.